supradialekt (narzecze, grupa dialektów)
 supradialekt (regiolekt, interdialekt)